Der International Raiffeisen Grand Prix 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Mai 2002 in St. Pölten stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fand in Düsseldorf der World Team Cup statt. Das Turnier in St. Pölten gehörte zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Italiener Andrea Gaudenzi, der in dieser Ausgabe als Siebter der Setzliste im Achtelfinale scheiterte. Nach der Absage des Ersten der Setzliste, wurde der Setzlistenzweite Nicolás Lapentti seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Turnier, musste aber in vier der fünf Matches über drei Sätze gehen. Im Finale schlug er Fernando Vicente, der das sechste und letzte Mal in seiner Karriere ein Finale erreichen konnte. Für Lapentti war es der erste Titel der Saison 2002 und der fünfte und letzte seiner Karriere.
Im Doppel traten die tschechischen Vorjahressieger Petr Pála und David Rikl erfolgreich zur Titelverteidigung an. Sie besiegten im Finale Mike Bryan und Michael Hill. Für Pála war es der zweite Karrieretitel, während Rikl schon den 23. Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in St. Pölten
Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Namensgeber